In der Saison 2001/02 wurde zum zweiten Mal in vier regionalen Gruppen gespielt.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Als Meister der Regionalliga stiegen auf TTK Sachsenwald (Nord), ATSV Güstrow (Ost), SC Frankfurt 1880 (Süd), Marienburger SC (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 01/02

2001
Hockey 2001
Hockey 2002